Igreja de Nossa Senhora das Dores (Chamusca) - em Portugal
Igreja de Nossa Senhora das Dores (Criação Velha) - nos Açores
Igreja de Nossa Senhora das Dores (Macau) - na China
Igreja de Nossa Senhora das Dores (Paraty) - no Brasil
Igreja de Nossa Senhora das Dores (Praia do Norte) - em Portugal
Igreja de Nossa Senhora das Dores (Póvoa de Varzim) - em Portugal
Igreja Nossa Senhora das Dores (Belo Horizonte) - no Brasil
Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores - em Porto Alegre, no Brasil
Ou ainda:
Capela de Nossa Senhora das Dores - em Ouro Preto, Brasil

Desambiguação